Ири́на Моро́зова:
 Морозова, Ирина Васильевна (род. 1929) — советский библиотековед и библиотечный деятель. 
 Морозова, Ирина Юрьевна (род. 1958) — обозреватель журнала «Итоги», кинокритик.